Алекса́ндр Ива́нович Са́кса (11 августа 1951, Петрозаводск, Карело-Финская ССР — 14 августа 2022) — российский археолог, исследователь финно-угорской археологии. Доктор исторических наук (2007), доктор философии (Университет Йоэнсуу, 1998), старший научный сотрудник ИИМК РАН.

Биография 
В 1978 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра археологии).

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию «Карельская земля в XII—XIV вв. (по археологическим данным)» (научный руководитель А. Н. Кирпичников).

В 2007 году защитил докторскую диссертацию «Древняя Карелия во второй половине I — первой половине II тыс. н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли».

Принимал участие в российско-финляндском сотрудничестве в области археологии, культуры и палеоэкологии. Член Финского литературного общества и .

Проводил раскопки на Карельском перешейке, в том числе в городах Выборг и Приозерск.

Скончался 15 августа 2022 года.

Основные труды 
 Карельская земля в XII—XIV вв. , 1984.
 Комплекс археологических памятников деревни Ольховки. — Л., 1984.
 Город Корела — центр Приладожской Карелии // Рукопись из фондов Приозерского краеведческого музея. 1988
 Корела. // Финны в Европе VI—XV вв. , 1990. (в соавт. в В. А. Тюленевым)
 100 лет археологического изучения корелы // Современное финно-угроведение. Опыт и проблемы. — Л., 1990.
 Русь и Корела // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Псков-, 1997.
 Поселенческие центры как фактор расцвета Карелии в XII—XIV вв. // Поселения: Среда. Культура. Социум. — СПб., 1998.
 Итоги изучения карельских крепостей элохи средневековья // Раннесредневековые древности Северной Руси и её соседей. — СПб., 1990.
 Древняя Карелия в конце I — начале II тысячелетия н. э. — СПб. : Нестор-История, 2010 ISBN 978-598187-583-0

Примечания

Ссылки 
 
 
 В Твери Александр Сакса прочтёт лекции

Историки России
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИИМК РАН
Финно-угроведы